Spätling ist der Familienname folgender Personen:
 Luchesius Spätling (Georg Spätling; 1912–1995), deutscher römisch-katholischer Ordenspriester und Theologe
 Ludwig Spätling (* 1949), deutscher Arzt und emeritierter Professor